Ильинское — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Ильинское — прежнее название села Бирлик в Шуском районе Жамбылской области.

Россия

Владимирская область 
 Ильинское — село в Киржачском районе.
 Ильинское — село в Кольчугинском районе.
 Ильинское — село в Селивановском районе.
 Ильинское — село в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область 
 Ильинское — деревня в Вашкинском районе.
 Ильинское — село в Великоустюгском районе.
 Ильинское — деревня в Майском сельском поселении Вологодского района.
 Ильинское — деревня в Рабоче-Крестьянском сельсовете Спасского сельского поселения Вологодского района.
 Ильинское — деревня в Спасском сельсовете Спасского сельского поселения Вологодского района.
 Ильинское — деревня в Грязовецком районе.
 Ильинское — деревня в Никольском районе.
 Ильинское — село в Мяксинском сельском поселении Череповецкого района.
 Ильинское — село в Югском сельском поселении Череповецкого района.
 Ильинское — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Ильинское — деревня в Заволжском районе.
 Ильинское — село в Кинешемском районе.
 Ильинское — деревня в Лухском районе.
 Ильинское — деревня в Пучежском районе.
 Ильинское — деревня в Тейковском районе.
 Ильинское — деревня в Дуляпинском сельском поселении Фурмановского района.
 Ильинское — село в Панинском сельском поселении Фурмановского района.
 Ильинское — село в Шуйском районе.
 Ильинское — село в Юрьевецком районе.

Калининградская область 
 Ильинское — посёлок в Нестеровском районе.

Калужская область 
 Ильинское — село в Жуковском районе.
 Ильинское — село в Козельском районе.
 Ильинское — село в Малоярославецком районе.
 Ильинское — село в Перемышльском районе.
 Ильинское — деревня в Тарусском районе.

Кировская область
 Ильинское — село в Кирово-Чепецком районе.
 Ильинское — село в Немском районе.
 Ильинское — село в Слободском районе.
 Ильинское — село в Фаленском районе.

Костромская область 
 Ильинское — деревня в Антроповском районе.
 Ильинское — деревня в Буйском районе.
 Ильинское — деревня в Галичском районе.
 Ильинское — село в Кадыйском районе.
 Ильинское — село в Кологривском районе.
 Ильинское — село в Костромском районе.
 Ильинское — деревня в Макарьевском районе.
 Ильинское — село в Нерехтском районе, Волжское сельское поселение.
 Ильинское — село в Нерехтском районе, Воскресенское сельское поселение.
 Ильинское — село в Октябрьском районе.
 Ильинское — село в Парфеньевском районе.
 Ильинское — село в Пыщугском районе.
 Ильинское — деревня в Солигаличском районе.
 Ильинское — деревня в Судиславском районе.
 Ильинское — село в Сусанинском районе.
 Ильинское — деревня в Чухломском районе.

Краснодарский край 
 Ильинское — село в Кущевском районе.

Курганская область 
 Ильинское — село в Катайском районе.

Московская область 
 Ильинское — село в сельском поселении Теряевское Волоколамского района.
 Ильинское — село в сельском поселении Ярополецкое Волоколамского района.
 Ильинское — село в Дмитровском районе.
 Ильинское — село в городском округе Домодедово.
 Ильинское — деревня в городском округе Домодедово
 Ильинское — деревня в Коломенском районе.
 Ильинское — село в городском округе Красногорск.
 Ильинское — деревня в Лотошинском районе.
 Ильинское — деревня в Можайском районе.
 Ильинское — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Ильинское — село в Раменском районе.
 Ильинское — деревня в Рузском районе.

Нижегородская область 
 Ильинское — деревня в городском округе Бор.
 Ильинское — село в Краснобаковском районе.
 Ильинское — село в Починковском районе.
 Ильинское — деревня в городском округе Сокольский.

Орловская область 
 Ильинское — деревня в Глазуновском районе.
 Ильинское — село в Хотынецком районе.

Пермский край 
 Ильинское — село, с 1964 года — пгт Ильинский.
Псковская область
 Ильинское — деревня в Красногородском районе.

Рязанская область 
 Ильинское — село в Рыбновском районе.

Сахалинская область 
 Ильинское — село в Томаринском городском округе.

Свердловская область 
 Ильинское — село в городском округе Богданович.

Татарстан 
 Ильинское — село в Зеленодольском районе.
 Ильинское — деревня в Тетюшском районе.

Тверская область 
 Ильинское — деревня в Кесемском сельском поселении Весьегонского района.
 Ильинское — деревня в Романовском сельском поселении Весьегонского района.
 Ильинское — деревня в Вышневолоцком районе.
 Ильинское — деревня в Западнодвинском районе.
 Ильинское — село в Калининском районе.
 Ильинское — деревня в Кашинском районе.
 Ильинское — деревня в Кесовогорском районе.
 Ильинское — село в Кимрском районе.
 Ильинское — село в Лихославльском районе.
 Ильинское — деревня в Старицком районе.

Тульская область 
 Ильинское — деревня в Одоевском районе.

Удмуртия 
 Ильинское — деревня в Алнашском районе.
 Ильинское — деревня в Воткинском районе.
 Ильинское — село в Малопургинском районе.

Ярославская область 
 Ильинское — деревня в Большесельском районе.
 Ильинское — село в Борисоглебском районе.
 Ильинское — упразднённая деревня в Даниловском сельском поселении Даниловского района.
 Ильинское — деревня в Семловском сельском округе Середского сельского поселения Даниловского района.
 Ильинское — деревня в Трофимовском сельском округе Середского сельского поселения Даниловского района.
 Ильинское — деревня в Волжском сельском поселении Некоузского района.
 Ильинское — деревня в Некоузском сельском поселении Некоузского района.
 Ильинское — село в Некрасовском районе.
 Ильинское — деревня в Николо-Горском сельском округе Пречистенского сельского поселения Первомайского района.
 Ильинское — деревня в Пречистенском сельском округе Пречистенского сельского поселения Первомайского района.
 Ильинское — село в Переславском районе.
 Ильинское — село в Белосельском сельском поселении Пошехонского района.
 Ильинское — деревня в Кременевском сельском поселении Пошехонского района.
 Ильинское — деревня в Пригородном сельском поселении Пошехонского района.
 Ильинское — деревня в Октябрьском сельском округе Октябрьского сельского поселения Рыбинского района.
 Ильинское — деревня в Ломовском сельском округе Октябрьского сельского поселения Рыбинского района.
 Ильинское — деревня в Артемьевском сельском поселении Тутаевского района.
 Ильинское — село в Левобережном сельском поселении Тутаевского района.
 Ильинское — деревня в Угличском районе (Головинское сельское поселение).
 Ильинское — село в Угличском районе (Ильинское сельское поселение).
 Ильинское — деревня в Пестрецовском сельском округе Заволжского сельского поселения Ярославского района.
 Ильинское — деревня в Точищенском сельском округе Заволжского сельского поселения Ярославского района.

Украина 
 Ильинское — село в Броварском районе Киевской области.
 Ильинское — село в Конотопском районе Сумской области.

Другое 
 Ильинское — усадьба XVIII—XIX вв, Красногорский район, Московская область.
 Ильинское — железнодорожная платформа, Смоленское направление Московской железной дороги.
 Ильинское — озеро в Вологодской области.
 Ильинское — озеро в Плесецком районе Архангельской области.
 Ильинское — озеро в Няндомском муниципальном округе Архангельской области.

См. также